Dragón hace referencia a varios artículos:

Mitología y ficción 
 Dragón, criatura mitológica.
 Dragones (Tolkien) en el universo fantástico de la Tierra Media, creado por J. R. R. Tolkien;
 Dragones (Dragonlance) de la saga Dragonlance en el mundo de Krynn, divididos entre dragones metálicos (o buenos) y cromáticos (o malvados);
 Dragones de Dungeons & Dragons representados en el juego de rol Dragones y mazmorras (Dungeons & Dragons); similares a los anteriores;
 Dragón (Idhún) en el mundo fantástico de Memorias de Idhún, trilogía escrita por Laura Gallego García;
 Dragones (Terramar) en el mundo de Terramar, creado por Ursula K. Le Guin;
 Dragones (Temerario) en el universo fantástico de Temerario, creado por Naomi Novik;
 Dragones (Reinos Jóvenes) en el universo fantástico de los Reinos Jóvenes, creado por Michael Moorcock;
 Dragones (Glorantha) en el universo fantástico de Glorantha, creado por Greg Stafford;
 Dragones (El legado) en el universo fantástico del ciclo de novelas El legado, de Christopher Paolini.
 Dragón chino, criatura mitológica china, extendida en otros países como:
 Dragón japonés, versión del mito en Japón originada en el del dragón chino;
 Dragón coreano, versión del mito en Corea originada en el del dragón chino;
 Dragón vietnamita, versión del mito en Vietnam originada en el del dragón chino.
 Dragón heráldico o Guiverno, representación de estas criaturas mitológicas en la heráldica tradicional;
 Signo del dragón, en el zodiaco chino;
 Shiryū de Dragón, personaje de Saint Seiya, manga y anime de Masami Kurumada;
 Dragón, uno de los personajes protagonistas de la serie de televisión peruana La gran sangre, interpretado por Carlos Alcántara; o a
 Dragon Ball, manga creado por Akira Toriyama, y sus adaptaciones al anime Dragon Ball y Dragon Ball Z;
 Monkey D. Dragon, personaje del manga One Piece;
 Revistas de historieta manga publicadas por la editorial japonesa Fujimi Shobō:
Anicolle Dragon
Dragon Age (revista)
Dragon Age Pure
Dragon Magazine
 Dragon (revista), revista especializada en el juego de rol Dungeons & Dragons;
 Dragon (serie animada)
 Dragon Tales, serie animada;
 Dragon Age, serie de videojuegos;
 Dragon City, videojuego de 2012;

Astronomía 
 constelación del Dragón, en el norte lejano;
 Tormenta Dragón, una tormenta convectiva grande, brillante y compleja situada en el hemisferio meridional de Saturno;
 Dragon, cohete sonda francés ;
 SpaceX Dragon, nave espacial de la empresa estadounidense SpaceX.

Seres vivos 
 dragón de peo (Varanus komodoensis), el mayor de los lagartos vivientes;
 dragón volador (Draco volans), un reptil con la capacidad de planear por el aire;
 salamanquesas, una familia de reptiles escamosos de tamaño pequeño a mediano, pero con una apariencia remotamente similar a la de los dragones mitológicos;
 dragón (Trachinus draco), un pez de los llamados arañas de mar;
 dragón de mar  (Phycodurus eques), una especie de caballito de mar;
 drago o dragón (Dracaena draco), un árbol típico de la Macaronesia caracterizado por su longevidad y su savia de color rojo;
 ojo de dragón (Antirrhinum barrelieri), un matorral del Mediterráneo Occidental;
 boca de dragón (Antirrhinum majus), una planta mediterránea que suele crecer en roquedos y paredes.

Deporte 
 Jeonnam Dragons Football Club, equipo de fútbol de Corea del Sur;
 AS Dragons FC de l'Ouémé, equipo de fútbol de Benín;
 Dragón FC, equipo de fútbol de Guinea Ecuatorial;
 Amicale Sportive Dragons, equipo de fútbol de la República Democrática del Congo;
 AS Dragon, equipo de fútbol de Tahití;
 St. George Illawarra Dragons, equipo de rugby 13 de Australia;
 Dragons Catalans, equipo de rugby 13 de Francia;
 Newport Dragons, equipo de rugby de Gales;
 China Dragon, equipo de hockey sobre hielo de China;
 Chunichi Dragons, equipo de béisbol de Japón;
 New York Dragons, equipo de fútbol americano indoor de Estados Unidos;
 Barcelona Dragons, equipo de fútbol americano de España;
 Belgrade Blue Dragons, equipo de fútbol americano de Serbia.
 Dragon Racing, equipo de automovilismo estadounidense.

Informática 
 Dragon (reproductor multimedia), software libre, incluido en algunas distribuciones de GNU/Linux;
 Dragon Data, compañía galesa que fabricó en la década de 1980 una familia de computadoras domésticas:
Dragon 32/64
Dragon MSX

Geografía 
 Dragones (Salta), localidad argentina en el departamento General José de San Martín de la provincia de Salta.

Militares 
 Dragón (arma), trabuco recortado empleado por la caballería del siglo XVIII;
 Dragón (militar), unidades militares del siglo XVI formadas por soldados que combatían como caballería y como infantería;
 Dragón (vehículo blindado), vehículo de combate de infantería y caballería español denominado así en honor a los anteriores;
 Focke-Achgelis Fa 223, helicóptero alemán de la Segunda Guerra Mundial que era llamado Drache (dragón, en alemán);
 M47 Dragon, misil antitanque portátil estadounidense;
 Orden del Dragón, orden militar cristiana de caballeros surgida a finales de la Edad Media y fundada por el rey Segismundo de Hungría;
 tres buques de guerra de la Armada Española, en el siglo XVIII:
 Dragón, navío de línea de 64 cañones botado en 1737;
 Dragón, navío de línea de 60 cañones botado en 1742;
 Dragón, navío de línea de 64 cañones botado en 1745; o
 nueve buques de guerra de la Royal Navy que han sido bautizados HMS Dragon a lo largo de la historia.

Transporte 
 Drakkar (‘dragón’ en antiguo islandés), embarcación característica de los vikingos;
 Dragon, tipo de embarcación de vela para regatas diseñada por Johan Anker en 1929.

Otros 
 Enfermedad del Dragón amarillo o Huanglongbing, enfermedad bacterial de los cítricos.

Enlaces externos